GKS Jastrzębie – polski klub piłkarski
 GKS Jastrzębie – polski klub hokejowy
 GKS Jastrzębie – polski klub bokserski
 GKS Jastrzębie – polski klub baseballowy